

Cinema 
Weißes Gold – film del 1918 diretto da Fritz Bernhardt, Georg Victor Mendel
Oro bianco (Weißes Gold) – film del 1949 diretto da Eduard von Borsody

Musica 
 Weißes Gold – album degli Stern-Combo Meißen del 1978